Davidsson är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Davidson. I nedanstående förteckning medtas endast de personer som har svensk anknytning. För en fullständig förteckning över personer med efternamnet Davidson, se detta namn.

Perspner med efternamnet Davidsson eller Davidson med svensk anknytning

 Annika Davidsson (född 1968),fröken Sverige 1988
 Aslög Davidson (1898–1966), översättare
 August Heinrich Davidsohn (1746–1799), tysk-svensk klarinettist 
 Björn Davidsson (född 1987), skådespelare
 Björn Dawidsson  (född 1949), fotograf
 Carin Davidsson (1920–2011), språkforskare, professor i ryska
 Cecilia Davidsson (född 1963), författare
 Celestine Gichana Davidsson (född 1972), skådespelare
 Christina Davidson (född 1960), politiker, centerpartist
 Daniel Davidsson, speedwayförare 
 David Davidson (1854–1942), nationalekonom
 Georg Davidsson (1927–2018), väckelsepredikant och reseledare
 Hans Davidsson (född 1958), organist och orgellärare
 Henric Isak Davidson (1823–1895), affärsman och kommunalpolitiker i Norrköping
 Inger Davidson (född 1944), politiker, kristdemokrat
 Johan Davidsson (född 1976), ishockeyspelare
 Johanna Davidsson (född 1983), äventyrare
 John Davidsson (1873–1961), bergsingenjör
 Jonas Davidsson, speedwayförare 
 Jonathan Davidsson (född 1997), ishockeyspelare
 Marcus Davidsson (född 1998), ishockeyspelare
 Paul Davidsson (född 1964), professor i datavetenskap
 Petter Davidson (född 1943), fotograf och regissör
 Sven Davidsson, flera personer
 Sven Davidson (1928–2008), tennisspelare
 Sven Davidsson (konstnär) (1911–2004), målare och skulptör
 Sven Davidson (politiker) (1931–2005), ingenjör och högerextrem politiker
 Tage Arnold Davidsson (1907–1977), uppfinnare
 Tore Davidsson (1917–2004), präst
 Ulrika Davidsson (född 1971), kokboksförfattare, kostrådgivare och receptkreatör
 Uno Davidson (född 1932), evangelist i Svenska missionsförbundet
 Wilhelm Davidson (1812–1883), konditor och krögare
 Wilhelm Davidsson (1884–1967), ingenjör
 Åke Davidsson (född 1913–2004), bibliograf

Se även
 Davidson, internationellt efternamn

Svenska efternamn
Sonnamn